Torda steht für:

 Torda (Žitište), ein Ort in Serbien
 ungarischer Name des rumänischen Ortes Turda
 ehemaliger Name des ungarischen Ortes Bihartorda

Torda ist ein Namensteil folgender Personen:
 Karl Bakalarz-Zákos von Torda (1841–1915), österreichischer Feldmarschall-Leutnant

Siehe auch:
 Edikt von Torda (auch: Edikt von Thorenburg, Edikt von Turda), Toleranzedikt, das 1568 vom siebenbürgischen Landtag unter König Johann Sigismund erlassen wurde